Il singolare femminile del torneo di tennis Stockholm Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Betty Stöve 6-3, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Regina Maršíková (secondo turno)

 Betty Stöve (finale)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1979